Паддок — специальное место, служащее для развёртывания моторхоумов команд и пребывания высокопоставленных личностей.
 Паддок, Чарльз (1900—1943) — американский легкоатлет.
 Паддок (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США.

См. также 
 Пэддок, Стивен (1953—2017) — американский убийца, совершивший массовую стрельбу в Лас-Вегасе.